Rue de l'Arc-en-Ciel peut désigner notamment :
 la rue de l'Arc-en-Ciel dans le 
 la rue de l'Arc-en-Ciel à Strasbourg.